A RBD Tour Brasil 2006 foi uma turnê promocional do grupo musical mexicano RBD, realizada apenas no Brasil, ainda como parte da Tour Generación RBD, sendo a primeira a ser executada no país pelo grupo.

Baseada no repertório dos discos Rebelde (2004) e Nuestro Amor (2005), em português e em espanhol, a digressão se iniciou no Sambódromo de Manaus, em 20 de setembro de 2006, sendo concluída no Rio de Janeiro, em 8 de outubro do mesmo ano, no Estádio do Maracanã, onde foi gravado o terceiro álbum de vídeo ao vivo do grupo, intitulado Live in Rio.

O grupo realizou concertos em doze capitais brasileiras, sendo dois apenas em Porto Alegre, totalizando treze o número de shows. Dentre as cidades nas quais a banda realizou apresentações estão Belém, Vitória, Fortaleza, Recife, Goiânia e Curitiba.

A soma do público dos treze concertos foi de quase 300 mil pessoas, apesar de ter sido estimado uma media de público total de 450 mil pessoas e arrecadação de bilheterias em torno dos R$ 65 milhões. Esta turnê foi considerada em 2006 pelo jornal Folha de S.Paulo a maior turnê de um artista internacional até então executada no país.

Antecedentes, organização e execução 

Em 3 de fevereiro de 2006, o RBD, que estava  realizando shows da turnê Tour Generación RBD na América do Sul, desembarcou no Brasil para promover seu primeiro álbum de estúdio, Rebelde, na época, recém lançado no país. O grupo esteve em São Paulo, onde ficaria até o dia 5 do referente mês, cumprindo uma agenda de divulgação em diversos meios de comunicação, tais como rádio e televisão. Em 4 de fevereiro daquele ano, estava programado um show da banda no estacionamento de um shopping na zona sul da capital paulista, onde o grupo apresentaria as canções presentes no CD, porém, após tumultos o show foi cancelado. O grupo até chegou a performar duas canções no palco improvisado pela organização do evento, mas pela agitação e pelo rompimento da grade de proteção que separava o público dos artistas, a apresentação foi cancelada, causando a morte de três pessoas, entre elas duas crianças, e deixando mais de quarenta pessoas feridas. Os compromissos do grupo daquela ocasião tiveram de ser cancelados e o grupo retornou imediatamente ao México, onde gravava a telenovela Rebelde.

O evento foi organizado pela empresa Roptus e Mondo Entretenimento, em parceria com a gravadora do grupo, a EMI Music. As duas primeiras ficaram responsáveis pelo transporte dos equipamentos e venda ingressos, enquanto que a editora discográfica ficou responsável pelo grupo em si. A produção do evento encontrou dificuldades em algumas cidades do país para a realização de shows, em virtude do ocorrido em São Paulo no início daquele ano. Este fato refletiu em "baixas vendas" em algumas capitais. O valor pago pela produtora do evento ao Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (ECAD) também foi motivo de controvérisas: o órgão afirmou que o valor pago pela Mondo, cerca de R$ 52 mil reais, é "muito baixo se comparado com a arrecadação de bilheteria prevista para o espetáculo no Maracanã", já que a lei afirma que devem ser pagos 10% do valor arrecadado em concertos musicais ao órgão. Após negociações os shows programados para São Paulo e Rio de Janeiro foram autorizados.

Gravação 

Com uma grande produção, o terceiro álbum de vídeo da banda foi gravado em 08 de outubro de 2006 no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro para cerca de 45 mil pessoas. Intitulado Live in Rio, o DVD contém as principais canções dos dois primeiros discos do grupo, Rebelde (2004) e Nuestro Amor (2005), e pela primeira vez a apresentação da canção "Ser O Parecer", primeiro single do terceiro álbum do grupo, que foi lançado em novembro do mesmo ano. O show do Rio de Janeiro contou com a participação da escola de samba Mocidade Independente de Padre Miguel, com o samba-enredo "O Grande Circo Místico". A apresentação de samba antecedeu o encerramento instrumental.

O cantor e ator mexicano Diego Gonzaléz — que interpretou o personagem Rocco na novela Rebelde — agiu como ato de abertura da turnê. Devido ao atraso no voo da Cidade do México para Manaus, Gonzaléz não conseguiu chegar a tempo para realizar a apresentação, tendo feito sua estreia em Belém. Durante o último show da turnê, o cantor gravou seu primeiro álbum de vídeo, intitulado Diego: En Vivo En el Maracanã, interpretando as canções "Solo Existes Tú", "La Solución", "Más" e " Responde".

Repertório

"Rebelde"
"Santa No Soy"
"Así Soy Yo"
"Feliz Cumpleaños"
"Enseñame"
"Que Fue Del Amor"
"Cuando El Amor Se Acaba"
"Una Canción"
"Este Corazón"
"Solo Para Ti"
"Otro Día Que Vá"
"Me Voy"
"Sálvame"
"Tenerte y Quererte"
"No Pares"
"A Tu Lado"
"Fuera"
"Sólo Quédate en Silencio"
"Que Hay Detrás"
"Un Poco de Tu Amor"
"Aún Hay Algo"
"Tras de Mí"
"Ser O Parecer"
"Nuestro Amor"
Bis
"Rebelde"

Datas

Cancelamentos

Ligações externas
 

Turnês musicais de 2006
Turnês de RBD